

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Christopher Glombard, (1989- ), footballeur français ;
 Luigi Glombard, (1984- ), footballeur français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme